Podsavezna nogometna liga Rijeka (također i kao Riječka podsavezna liga, Liga Riječkog nogometnog podsaveza) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1961./62.  Natjecanje je započelo 14 klubova, a završilo 11. Prvak je bila momčad "Rijeke II".

Ljestvica 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Rijeka II  ||20 ||12 ||5 ||3 ||71 ||30 ||29 
|-
|2. ||Mladost Kraljevica ||20 ||12 ||4 ||4 ||61 ||36 ||28 
|-
|3. ||3. Maj Rijeka ||20 ||9 ||8 ||3 ||54 ||38 ||26 
|-
|4. ||Pionir Rijeka ||20 ||8 ||8 ||4 ||47 ||32 ||24 
|-
|5. ||Klana ||20 ||7 ||7 ||6 ||54 ||39 ||21 
|-
|6. ||Opatija ||20 ||6 ||6 ||8 ||40 ||40 ||18 
|-
|7. ||Rječina Dražice ||20 ||5 ||8 ||7 ||37 ||63 ||18 
|-
|8. ||Borac Bakar ||20 ||7 ||3 ||10 ||45 ||56 ||17 
|-
|9. ||Risnjak Lokve ||20 ||6 ||2 ||12 ||42 ||70 ||14 
|-
|10. ||Vinodol Novi Vinodolski ||20 ||5 ||3 ||12 ||45 ||59 ||13 
|-
|11. ||Pomorac Kostrena ||20 ||4 ||4 ||12 ||28 ||61 ||12 
|-
| ||Željezničar Srpske Moravice ||colspan="7" align="center"|<small> odustali 
|-
| ||Lučki radnik Rijeka ||colspan="7" align="center"|<small> odustali 
|-
| ||Goranka Ravna Gora ||colspan="7" align="center"|<small> odustali 
|}
 Srpske Moravice - tadašnji naziv za Moravice 
 "Rijeka II" se ponegdje navodi i kao "Rijeka" 
 "Pionir" iz Rijeke se neslužbeno navodi i kao "Vojni garnizon Trsat"''

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Nogometna zona Rijeka-Pula 1961./62.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1961-62, Beograd, 1962., ISSN: 0351-2894, str. 201 
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 89-91 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 67-68 
 Orfeo Tićac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 62 
 

1961-62 Rijeka
Rijeka
1961-62 Rijeka